Хоккейный клуб «Маккаби Цеирей Метула» — команда по хоккею с шайбой из города Метула. Основан в 2008 году. Выступает в ИзХЛ.

История 

Клуб «Маккаби Цеирей Метула» (Молодёжь Маккаби Метула) начал выступать в соревнованиях по хоккею с шайбой в сезоне 2008/2009.
В 2010 году в городе Метула открылась канадо-израильская хоккейная школа (КИХШ) в рамках проекта по развитию хоккея в Израиле. Команда «Макаби» стала частью этого проекта.
В 2012 году клуб «Маккаби Цеирей Метула» стал чемпионом Израиля.
На следующий год, в сезоне 2012/2013 в чемпионате выступали 2 команды от КИХШ: «Маккаби Цеирей Метула», выступавшая в высшем дивизионе, и «Маккаби Цеирей Метула-2», которая выступала в национальном дивизионе.
В чемпионате Израиля 2014 играла только команда «Маккаби Цеирей Метула».
Главный тренер команды — Борис Миндель, который является тренером ХК «Метула», а также взрослой и юниорской сборных Израиля.
Начиная с сезона 2014/2015 команда стала называться КИХШ. В конце этого сезона был расформирован ХК «Метула» и образована команда КИХШ-2, которая в сезоне 2015/2016 играла в Высшем дивизионе ИзХЛ. Ещё одна команда клуба, КИХШ-3, приняла участие в Национальном дивизионе. Кроме взрослых команд две команды от клуба из Метулы
играли в молодёжном первенстве, а ещё две — в юношеском чемпионате Израиля.
В новой израильской национальной лиге, которая была образована в 2022 году, Маккаби Метула играет в первом дивизионе.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля 
Маккаби Цеирей Метула

Маккаби-2

КИХШ-2

КИХШ-3

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

2009 
Матч Маккаби Метула - Игл Реховот не состоялся и этим командам юыло добавлено очко.

2010 - 2015 
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта игр предыдущего этапа, в отличие от турнирной таблицы, где подсчёт очков ведётся с учётом игр регулярного сезона).

2016 - н.в. 
Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

Текущий состав 
 Верно на 9 марта 2023

Международные соревнования 

Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2013

Хоккеисты из Метулы участвовали в первом раунде соревнования, матчи которого проходили с 28 по 30 сентября 2012 года в Меркуря-Чуке, Румыния.

Игроки клуба, игравшие за сборную

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница команды Маккаби Цеирей Метула

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей